Прва лига СР Југославије у фудбалу у сезони 1999/00. је било осмо такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије.
Ове сезоне се у лиги такмичило укупно 21 екипа, требало је да учествује 22, али се ФК Приштина повукла из такмичења. 

Из лиге је на крају сезоне требало да испадне 6 клубова, јер се лига у следећој сезони смањивала на 18 клубова, али је испало само 5, јер је ФК Београд, који је требало из Друге лиге да уђе у Прву, одустао од такмичења па је Сартид, који је требало да испадне јер је завршио на 16. месту, преузео његово место.

Најбољи стрелац првенства је био  Матеја Кежман (Партизан), који је постигао 27 голова и најбоље оцењени фудбалер лиге са просеком 7,50.

Трагедија на вечитом дербију 
Ову сезону је обележио трагичан догађај који се десио 30. октобра 1999. на 113. вечитом дербију између Црвене звезде и Партизана, када је погинуо седамнаестогодишњи Александар „Аца“ Радовић из Опова, ученик трећег разреда Прве београдске гимназије. Он је убијен на северној трибини стадиона Партизана сигналном ракетом која је испаљена са супротне, јужне трибине, у двадесетом минуту меча. Утакмица и поред тога није била прекинута, па је та одлука довела до много јавних критика према два клуба и Фудбалском савезу СРЈ.

Састав Прве лиге СР Југославије 

| width="20"| 	
| valign="top"|

Најбоља пиштаљка 
{| class="wikitable"
|- style="background:#dcdbd6;"
|Плас.||Судија||||Утакмица
|- style="background:#c0ffc0;"
|rowspan=2 align=center|1.
|Радуловић, Подгорица
|rowspan="2" |<center> 7,35
|<center> 21
|- style="background:#c0ffc0;"
|Филиповић, Београд
|<center> 14
|-
|rowspan=1 align=center|3.
| Петричевић, Никшић
|<center> 7,31
|<center> 11
|-
|rowspan=1 align=center|4.
| Сава Чоканица, Нови Сад
|<center> 7,30
|<center> 15
|-
|rowspan=1 align=center|5.
| Станишић, Подгорица
|<center> 7,23
|<center> 13
|-
|rowspan=1 align=center|6.
| Мирослав Радоман, Нови Сад
|<center> 7,20
|<center> 26
|-
|rowspan=3 align=center|7.
| Душан Мракић, Београд
|<center> rowspan="3" align=center|7,00
|<center> rowspan="1" align=center|14
|-
|Пејовић, Суботица
|<center> rowspan="1" align=center|13
|-
|Радивоја Ђуровић, Београд 
|<center>  rowspan="1" align=center|13
|-
|rowspan=1 align=center|10.
| Драган Делевић, Београд
|<center> 6,97
|<center> 20
|}

|}

Резултати по колима

Резултати

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!style="text-align: right"|#!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа  домаћина||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
!style="text-align: right"|1.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"|Црвена звезда, Београд                                                                  
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0

|-! style="background:#F0F0F0;"
!style="text-align: right"|2.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Партизан, Београд 
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |7:2||style="background: #C0FFC0;" |8:1

|-
!style="text-align: right"|3.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Обилић, Београд
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0

|- 
!style="text-align: right"|4.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Рад, Београд 
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0

|-
!style="text-align: right"|5.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Сутјеска, Никшић
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1

|-
!style="text-align: right"|6.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Чукарички Станком, Београд
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |ХХХ||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-
!style="text-align: right"|7.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| ОФК Београд
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4

|-
!style="text-align: right"|8.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Железник, Београд 
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |5:3

|-
!style="text-align: right"|9.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Земун, Београд 
|style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1

|-
!style="text-align: right"|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Војводина, Нови Сад
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0

|-
!style="text-align: right"|11.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Раднички, Ниш
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1

|-
!style="text-align: right"|12.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Будућност, Подгорица
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-
!style="text-align: right"|13.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Раднички, Крагујевац
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1

|-
!style="text-align: right"|14.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Хајдук, Кула
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:5||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0

|-
!style="text-align: right"|15.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Милиционар, Београд
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |7:4

|-
!style="text-align: right"|16.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Сартид, Смедерево
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-
!style="text-align: right"|17.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Пролетер, Зрењанин
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1

|-
!style="text-align: right"|18.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Хајдук, Београд
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0

|-
!style="text-align: right"|19.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Могрен, Будва
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:7||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1

|-
!style="text-align: right"|20.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Спартак, Суботица 
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1

|-
!style="text-align: right"|21.||style="text-align: center" |||style="text-align: left"| Борац, Чачак
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:5||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Статистика

Табела

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 1999/00. 

Лига ШАМПИОНА

{| class="wikitable" style="text-align:left;" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 95%;"	
|- style="background:#dcdbd6;" align="left"
|Коло||Клуб||Држава||укупан рез.||align="left"|Држава||Клуб||1. утак.||2. утак.
|-align="center" 
| 1. коло кв.||align=left |  Партизан ||||10:1 ||||align=left | Флора  ||6:0||4:1  
|-align="center" 
| 2. коло кв.||align=left |   Партизан ||||6:1 ||||align=left | Ријека  ||3:1||3:0 
|-align="center" 
| 3. коло кв.||align=left |  Спартак, Москва, Русија
 ||||5:1 ||||align=left |   Партизан  ||2:0||3:1
|}
кв. = квалификационо коло  

Куп УЕФА

{| class="wikitable" style="text-align:left;" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 95%;"	
|- style="background:#dcdbd6;"
|Коло||Клуб||Држава||укупан рез.||align="left"|Држава||Клуб||1. утак.||2. утак.
|-align="center" 
|align=left |кв.||align=left | Нефчи, Баку||||2:4 ||||align=left | Црвена звезда  ||2:3||0:1 
|-align="center" 
|||align=left | Војводина ||||5:1 ||||align=left | Ујпешт, Будимпешта, Мађарска ||4:0||1:1 
|-align="center" 
|align=left | 1. коло ||align=left | Црвена звезда ||||2:3 ||||align=left | Монпеље, Монпеље, Француска ||0:1||2:2   
|-align="center" 
|||align=left |  Партизан ||||1:4 ||||align=left | Лидс јунајтед, Лидс, Engleska ||1:3||0:1   
|-align="center" 
|||align=left | Војводина ||||2:3 ||||align=left | Славија, Праг, Чешка  ||0:0||2:3  
|}
кв. = квалификационо коло

Занимљивости
Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.802 жута и 163 црвена картона, или просечно три картона по играчу.
 Највише жутих картона има Спартак, Суботица 107, Милиционар, Београд  105, Земун  100, Сартид, Смедерево  96, ОФК Београд  и Могрен, Будва  по 95, итд.
 Најмање жутих картона има Црвена звезда, Београд 64.
 Највише црвених картона има Пролетер, Зрењанин  и ОФК Београд по 14, Борац, Чачак  13, Хајдук, Кула  12 и Војводина, Нови Сад  11, итд.
 Најмање црвених картона има Партизан, Београд  и Обилић, Београд  по два. 
У шампионату је учествовало 742 фудбалера, Просечно, за сваку екипу играло је чак 35 фудбалера.
 Највише фудбалера користила је Војводина, Нови Сад   47, Борац, Чачак   46, Могрен, Будва   и Спартак, Суботица  41, итд.
 Најмање Раднички, Крагујевац 26 фудбалера.
Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратио је 912.661 посетилац, што чини просек од 2.282 гледалаца по утакмици, односно 22.817 по колу.
{| class="wikitable sortable"
|- style="background:#dcdbd6;"
!#||style="text-align: left"|Клуб||Гледалаца
|- style="background:#c0ffc0;"
|rowspan=1 align=right|1.|| Црвена звезда||align=right|135.800
|-
|align=right|2.|| Раднички, Ниш||align=right|108.000
|-
|align=right|3.|| Раднички, Крагујевац||align=right|95.300
|-
|align=right|4.|| Сартид, Смедерево||align=right|94.000 
|-
|align=right|5.|| Партизан, Београд||align=right|57.561 
|-
|align=right|6.|| Сутјеска, Никшић||align=right|49.400 
|-
|align=right|7.||  Хајдук Кула, Кула||align=right|44.300
|-
|align=right|8.||  Борац, Чачак||align=right|41.450 
|-
|align=right|9.||  Будућност, Подгорица||align=right|39.500
|-
|align=right|10.|| Војводина, Нови Сад||align=right|36.250
|-
|align=right|11.||  Пролетер, Зрењанин||align=right|35.400
|-
|align=right|12.||  Могрен, Будва||align=right|23.450
|-
|align=right|13.||  Земун, Земун||align=right|22.200
|-
|align=right|14.||  Спартак, Суботица||align=right|21.200
|-
|align=right|15.||  Обилић, Београд||align=right|20.900
|-
|align=right|16.||  Рад, Београд||align=right|20.500
|-
|align=right|17.||  Железник, Београд||align=right|17.200
|-
|align=right|18.||  Милиционар, Београд||align=right|15.500
|-
|align=right|19.||  Хајдук Беогад, Београд||align=right|13.350
|-
|align=right|20.||  ОФК Београд Карабурма, Београд||align=right|10.900
|-
|align=right|21.||  Чукарички, Београд||align=right|10.500
|- 
!.||style="text-align: right"|УКУПНО: ||style="text-align: right"|912.661        
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 1999/00 на rsssf.com
 Шампионат 1999/00 на званичном сајту ФК Црвена звезда

С

Прва лига СР Југославије у фудбалу
Сезона 1999/00. у југословенском фудбалу